Sankt Chrysogonus kyrka kan avse:

Sankt Chrysogonus kyrka, Šibenik – en romersk-katolsk kyrka i Šibenik i Kroatien.
Sankt Chrysogonus kyrka, Zadar – en romersk-katolsk kyrka i Zadar i Kroatien.